Пожиратель душ () — манга Ацуси Окубо, публиковавшаяся в 2004-2013 годах, и её аниме-экранизация 2008-2009 годов режиссёра Такуи Игараси
 Пожиратель душ Нот () — манга Ацуси Окубо, публиковавшаяся в 2011-2014 годах, и её аниме-экранизация 2014 года режиссёра Масакадзу Хасимото
 Пожиратель душ () — американский фильм ужасов 2005 года, режиссёр Дэвид Уинклер